Бебрупе () — топоним Латвии:
 Бебрупе — река, приток озера Лобес;
 Бебрупе — приток Абавы;
 Бебрупе — приток Кайчупе;
 Бебрупе — приток Педедзе;
 Бебрупе — приток Рудупе;
 Бебрупе — одно из названий реки Бабрауница;
 Бебрупе — одно из названий Бебрупите, притока реки Мелнупе;
 Бебрупе — одно из названий населённого пункта Кандавас-Стация в Тукумском крае.

См. также